Siemiątkowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Siemiątkowo, dans le powiat de Żyrardów
 du village de Siemiątkowo, chef-lieu de cette gmina
 du village de Siemiątkowo, dans le powiat d'Ostrołęka